Drago Bajc je osebno ime več znanih Slovencev:

 Drago Bajc (1935—2020), fizik
 Drago Bajc (1904—1928), pesnik